Се́верский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Краснодарского края России. 

Административный центр — станица Северская.

География 
Расположен в юго-западной части Краснодарского края в левобережье реки Кубань, на северо-западном склоне Главного Кавказского хребта. Территория — 2122 км². Климат — умеренно-влажный, среднее количество осадков в год — 700—800 мм.

История 
 Район был образован 2 июня 1924 года в составе Кубанского округа Юго-Восточной области. В его состав вошла часть территории упраздненного Краснодарского отдела Кубано-Черноморской области.
 Основными поселениями, вошедшими в состав района, были населенные пункты бывшего Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска (до 1917 г.).

Первоначально район включал в себя 16 сельских советов: Азовский, Воскресенский, Георгие-Афипский, Григорьевский, Дербентский, Ильский, Калужский, Крепостной, Львовский, Михайловский, Новодмитриевский, Северский, Смоленский, Ставропольский, Убинский, Федоровский.

 С 16 ноября 1924 года район в составе Северо-Кавказского края, с 10 января 1934 года — в составе Азово-Черноморского края.
 С 13 сентября 1937 года Северский район в составе Краснодарского края.
 22 августа 1953 года к Северскому району был присоединён Стефановский с/с упразднённого Марьянского района.
 11 февраля 1963 года район был упразднен, поселковые советы Афипский, Ильский и Черноморский вошли в состав Абинского промышленного района, а все сельские советы в состав Крымского района.
 30 декабря 1966 года район был восстановлен в прежних границах.
 В 1993 году была прекращена деятельность сельских Советов, территории сельских администраций преобразованы в сельские округа.
 В 2005 году в муниципальном районе были образованы 3 городских и 9 сельских поселений.

Население 

Население района на 01.01.2006 года составило 108 403 человека. Из них 45,0 % — городские жители и 55,0 % — сельские жители. Среди всего населения мужчины составляют — 46,3 %, женщины — 53,7 %. Женского населения фертильного возраста — 28143 человека (48,3 % от общей численности женщин). Дети от 0 до 17 лет — 21342 человек (19,7 % всего населения), взрослых — 87061 человек (80,3 %). В общей численности населения 64817 (59,8 %) — лица трудоспособного возраста, 23,6 % — пенсионеры.

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства края, Северский район включает  3 поселковых и 9 сельских округов.

В рамках организации местного самоуправления в Северский район входят 12 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 3 городских и 9 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Северском районе 48 населённых пунктов, в том числе 3 посёлка городского типа и 45 сельских населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты
В состав Северского района входили также населённые пункты, ныне снятые с учёта: посёлок Крымская Поляна, хутора Макартет, Рашпиль, Шевченко и другие. Хутор Пороно-Покровский присоединён к селу Львовское.

Руководство 
Главой МО является Андрей Владимирович Дорошевский. Заместителем главы является Степанян С.В.

Экономика 
Северский район является промышленным районом и располагает многопрофильным промышленным потенциалом. На 85 предприятиях промышленности работает около 8 тысяч человек. В структуре производства 90 % приходится на обрабатывающие производства, в том числе 80,4 % — на производство нефтепродуктов на Ильском НПЗ.

Кроме того, предприятиями района производятся стеновые материалы (кирпич), строительные нерудные материалы, нефтепромысловое оборудование, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности. На территории района расположены 20 предприятий, занимающихся переработкой древесины, в том числе 3 непосредственно заготовкой и переработкой леса, 17 — производством столярных изделий.

Достопримечательности 
 Одна из самых древних в Восточной Европе палеолитическая стоянка (600—500 тыс. л. н.) первобытного человека «Ильская-2» — памятник республиканского значения, расположена на левом берегу реки Иль у южной окраины посёлка Ильский.  Гора Собер- Оашх - достопримечательность Северского района. С северного склона открывается панорама близлежащих населены пунктов, и окраины Краснодара. На противоположной стороне вид на Кавказский хребет. В преданиях адыгов по важности Собер упоминается вслед за Эльбрусом. Вершина, на краю кубанских степей, резко выделяется на фоне предгорий.

Транспорт 
В северском районе хорошо развито транспортное сообщение. Автостанция расположена в станице Северская. Оттуда ходят автобусы и маршрутные такси как по пригородным, так и междугородним маршрутам.

См. также 
 Административное деление Краснодарского края
 Флаг Краснодарского края
 Гимн Краснодарского края
 Флаг Северского района
 Гимн Северского района

Примечания

Литература

Ссылки 
 Администрация муниципального образования Северский район Краснодарского края
 Сайт общественно-политической газеты Северского района «Зори»
 Северский район на сайте Совета муниципальных образований Краснодарского края
 Северский район на портале исполнительных органов власти края
 
 
 Исторический портал Северского района
 
 Северское районное отделение КРО РГО | Русское географическое общество
 Неформальный сайт о станице Северской и Северском районе